Ademira – opera seria di Angelo Tarchi del 1783 su libretto di Ferdinando Moretti
 Ademira – opera seria di Andrea Luca Luchesi del 1784 su libretto di Ferdinando Moretti
 Ademira – opera seria di Pietro Alessandro Guglielmi del 1789 su libretto di Ferdinando Moretti